"Troublemaker" (canção de Weezer)
"Troublemaker" (canção de Taio Cruz)
"Troublemaker" (canção de Olly Murs)
"Troublemaker" (canção de Akon)
"Troublemaker" (canção de Arashi)
Troublemakers, nome em inglês do filme de 1994 Botte di Natale, dirigido por Terence Hill

Desambiguações de música